IXV steht für:
 Intermediate Experimental Vehicle
 Along Airport (IATA-Code), Flughafen von Along (Arunachal Pradesh), Arunachal Pradesh, Indien
 Sächsische IX V, sächsische Lokomotive

Abkürzung